Бори́с Ти́хонович Шуми́лин (25 мая 1922 года, г. Брянск, РСФСР, — 15 мая 2003 года, г. Москва, Российская Федерация) — советский деятель органов внутренних дел, генерал-полковник внутренней службы, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился 25 мая 1922 года в городе Брянске. Отец, Тихон Васильевич, окончил Ленинградский электротехнический институт, долгое время работал в системе электроэнергетики Ленинграда. Мать, Ксения Лаврентьевна, — учительница.

Великая Отечественная война 
В РККА с сентября 1940 года. До августа 1941 года служил командиром отделения (110-я стрелковая дивизия). Боевое крещение принял участие в боях под Могилевом.

В декабре 1941 года вступил в партизанский отряд № 128 (затем был преобразован в партизанскую бригаду № 14 Могилевского соединения). В этом отряде Борис Шумилин воевал с января 1942 года по октябрь 1943 года.

В бою у деревни Печкуры Шумилин уничтожил вражеского пулеметчика, однако, прикрывая отход своей группы, сам получил тяжелое ранение в ногу, после этого долго лечился.

Во время излечения Шумилин и другие бойцы решили выпускать боевой листок «Партизан-диверсант», затем он перерос в настоящий журнал. 1 мая 1942 года появился первый выпуск листка «Партизан-диверсант. Орган командования и партийной организации 128-го партизанского отряда». В журнале приводились сводки о положении на фронтах, рассказывалось о подвигах бойцов отряда, помещались советы молодым партизанам и многое другое. Журнал выпускался в перерыве между боями. Шумилин стал главным редактором.

После выздоровления Борис Тихонович был назначен политруком разведки 14-й партизанской бригады Могилевского партизанского соединения, был награждён орденом Красной Звезды. Член ВКП(б) с зимы 1942—1943 годов.

После соединения отряда с регулярными частями РККА Шумилин был направлен секретарем райкома комсомола, а затем на переобучение в Москву в Центральную школу партизанского движения. После окончания учёбы был направлен в Брестское партизанское соединение, в подпольный обком ВЛКСМ, в котором воевал до момента освобождения Бреста. В подполье провел свыше 26 месяцев.

Послевоенный период 
В июле 1944 года после освобождения Белорусской ССР был назначен секретарем Брестского обкома комсомола по пропаганде и агитации, а в мае 1947 года был избран первым секретарем Брестского обкома комсомола. Стал делегатом XI съезда комсомола.

Около двух лет заведовал областным отделом народного образования. Учился сначала в Высшей партийной школе, затем Белорусском государственном университете, окончил его в 1957 году. После окончания учёбы работал заведующим отделом пропаганды и агитации Брестского обкома компартии Белоруссии.

В декабре 1957 года возглавил Кобринский райком партии, затем был заместителем заведующего отделом партийных органов ЦК Коммунистической партии Белоруссии, был избран членом ЦК Компартии Белоруссии, депутатом Верховного Совета Белорусской ССР.

В МВД СССР 
В органах внутренних дел с 1965 года, в этом же году полковник Шумилин был назначен министром охраны общественного порядка Белорусской ССР.

В январе 1967 года Шумилин занял пост заместителя министра общественного порядка (затем внутренних дел) СССР. На этом посту Шумилин курировал работу всей советской милиции, уделял большое внимание борьбе с хулиганством и нравственному воспитанию граждан. Неоднократно консультировал многие советские фильмы и сериалы, в том числе и знаменитый сериал «Рождённая революцией». Несколько раз избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.

Во время подготовки и проведения Олимпиады — 80 Шумилин был председателем комиссии по безопасности (работал вместе с Б. К. Елисовым).

Необходимо отметить, что Борис Тихонович в работе видел главное, на мой взгляд, это важнейшее качество руководителя государственного уровня. Практически Борис Тихонович был во всех уголках Союза. У Шумилина была особая интуиция на все новое, передовое в масштабах Союза. Близко меня судьба свела уже в столице, когда я работал начальником ГУООП. Этой важной службе Борис Тихонович всегда уделял много внимания. Он был куратором ГУООПа. Вклад его в деятельность милиции велик.

В отставке 
В мае 1983 года Шумилин ушёл в отставку в звании генерал-полковника.

В 1986 году стал председателем Комитета ветеранов войны и труда СССР, членом Президиума и председателем комиссии по работе с молодежью.

В 1990 году Шумилин возглавил Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России, а в 1996 году стал председателем Всероссийской комиссии партизан, подпольщиков и участников антифашистского сопротивления. Был членом Комитета ветеранов войн Российской Федерации, заместителем председателя Совета ветеранов труда, войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Российской Федерации, членом Комиссии по делам ветеранов при Президенте России, членом Оргкомитета при Правительстве России.

Выдвигался в Госдуму РФ от ДМ в 1993 году.

Жил в Москве. Долго болел, умер 15 мая 2003 года.

Награды и почётные звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
 Орден Почёта
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Отечественной войны I степени
 4 Ордена Трудового Красного Знамени (в т.ч. 28.10.1948)
 Орден Красной Звезды (1942)
 Орден «Знак Почёта»
 Медали «Партизану Отечественной войны» I степени и II степени
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Почётный сотрудник госбезопасности
 Заслуженный работник МВД
 Почётный сотрудник МВД России
 Благодарность Президента Российской Федерации
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации
 Орден Красного Знамени (Монголия)
 другие награды

Труды 
Некоторые сочинения
 Шумилин Б. Т. Паспорт гражданина СССР. — : Знание, 1976. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике. 8/1976).
 
 
Некоторые фильмы и сериалы, которые консультировал Б. Т. Шумилин
 Рождённая революцией
 Золотая мина — главный консультант
 Холодное лето пятьдесят третьего… — главный консультант
 По данным уголовного розыска
 Сицилианская защита

Примечания

Ссылки 
 Шумилин Б. Т.
 Четырежды краснознамённый — Сайт Министерства внутренних дел Белоруссии
 Борис Шумилин: от партизана до заместителя министра // Информационно — правоохранительный портал «Звезда»
 Воевал за свой народ — «Российская газета» (11.07.2002)

Милиционеры СССР
Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Выпускники Белорусского государственного университета
Министры внутренних дел БССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Заместители министров СССР
Заместители министра внутренних дел СССР
Делегаты XXIII съезда КПСС
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании